Françoise Laborde (1953-), journaliste et présentatrice de télévision française ;
 Françoise Laborde (1958-), femme politique française.